Pełna lista medalistów mistrzostw świata w kolarstwie szosowym w indywidualnej jeździe na czas mężczyzn.

Wyniki 

* Złoty medal przyznany w 2004 po dyskwalifikacji Davida Millara

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2018

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie procyclingstats.com 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym